Vært har flere betydninger:
 Vært – en person der har gæster
 Tv-vært – vært i et tv-studie
 Radiovært - vært i et radio-program
 Datavært eller datanet-vært – enheder, som genererer data eller er sidste modtagere af data
 Vært (symbiose) - passive partner i en symbiose kaldes værten

Se også
 Værtsorganisme – en organisme, der rummer en anden organisme, eksempelvis en virus eller en parasit